Барзилович — русская фамилия. Известные носители:

 Барзилович, Евгений Юрьевич (1934-2007)— советский учёный в области теории эксплуатации технических систем, заслуженный деятель науки Российской Федерации
 Барзилович, Семён Андреевич (род. 1975) — советский архитектор, художник и педагог

Примечания